даль По́ццо () — итальянская фамилия.

Известные носители: даль Поццо, Кассиано (1588—1657) — итальянский учёный и меценат.
 даль Поццо, Мария Виттория (1847—1876) — итальянская аристократка, королева Испании.